2011 Голяма награда на Унгария е 26-о за Голямата награда на Унгария и единадесети кръг от Сезон 2011 във Формула 1, който се провежда на 31 юли 2011, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки

Източници 
 

Голяма награда на Унгария